Poszukiwani (Missing, w pierwszej serii pod nazwą 1-800-Missing) – kanadyjski serial kryminalny nadawany premierowo w latach 2003-2006 przez Lions Gate Television, powstały na podstawie serii książek 1-800 jeśli widziałeś zadzwoń Meg Cabot. Główną postacią serialu jest młoda kobieta-jasnowidz Jess Mastriani (Caterina Scorsone), która pracuje dla Federalnego Biura Śledczego. Jej partnerkami w śledztwach są Brooke Haslett (Gloria Reuben; pierwsza seria) oraz Nicole Scott (Vivica A. Fox, dwie kolejne serie).

Pierwsza seria Poszukiwanych cieszyła się skromnym sukcesem w Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych (3,3 miliona amerykańskich widzów oglądało pilot nadawany 2 sierpnia 2003 roku, lecz szybko popularność serialu spadła). Ponieważ Reuben nie chciała więcej współpracować z ekipą filmową po pierwszej serii, odpowiedzialni za start serialu Glenn Davis i William Laurin znacząco przeredagowali scenariusz i zaangażowali Vivikę Fox. Zwłaszcza występ Fox był wysoko ceniony w Ameryce Północnej; drugą serię oglądało przeciętnie 2,2 miliony widzów w samych Stanach Zjednoczonych, co znacząco przewyższyło popularność poprzedniej serii. Za swoją rolę w serialu Fox otrzymała kanadyjską nagrodę Image Award.

Spis odcinków

Spis serii

Lista odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Poszukiwani w bazie filmweb.pl
 Poszukiwani w Internetowej Bazie Filmowej (fdb.pl)
 Missing w bazie Internet Movie Database (IMDb) (ang.)
  w bazie TV.com (ang.)

Kanadyjskie telewizyjne seriale kryminalne
Seriale telewizyjne emitowane od 2003
Seriale telewizyjne zakończone w 2006